Štancl, Štancel nebo Stanzel je příjmení:

 Augustin Štancl (1871–1962), český římskokatolický kněz a středoškolský profesor
 Franz Karl Stanzel (* 1923), rakouský anglista a literární teoretik
 Jiří Štancl, více osob, rozcestník
 Josef Stancl (1851–1924), český politik, poslanec Moravského zemského sněmu a starosta Uherského Hradiště
 Miloslav Štancel (* 1932), slovenský a československý politik Komunistické strany Slovenska
 Vladimír Štancl (* 1960), občanské jméno hudebníka Michala Davida
 Vlado Štancel (1964–2016), český televizní publicista a moderátor, scenárista a divadelník